Зои Бриттон (, род. 25 января 1979) — сценический псевдоним американской порноактрисы.

Биография 
Бриттон родилась в Риверсдейле (Калифорния), детство провела в Луббоке (Техас). Во время работы стриптизёршей в клубе Луббока она познакомилась с фотографом, который предложил ей сниматься обнажённой. Вместе с Роном Джереми владеет порностудией New Star Productions. Снималась для мужских журналов, в том числе «Penthouse», «Hustler», «Strip Las Vegas».

C 2002 по 2014 год Зои Бриттон снялась в 166 порнофильмах. Снимается исключительно в фильмах лесбийской направленности.

Премии и номинации 
 2009 — номинация на AVN Award — Лучшая парная лесбийская сцена — Women Seeking Women 44
 2010 — номинация на AVN Award — Лучшая парная лесбийская сцена — Lesbian Bridal Stories 4 (вместе с Никки Роудс)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами